Beaulne est un patronyme et un toponyme pouvant désigner :

Patronyme  
 François Beaulne (né en 1946), homme politique, diplomate et économiste canadien
 Guy Beaulne (1921-2001), directeur de théâtre canadien
 Yvon Beaulne (1919-1999), diplomate canadien

Toponyme

Rivière Beaulne, un affluent de la rivière Ouareau, coulant dans Notre-Dame-de-la-Merci et de Chertsey, dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, au Québec, au Canada.

Beaulne-et-Chivy, ancienne commune de l'Aisne
Vendresse-Beaulne, commune de l'Aisne

Autre 
 Musée Beaulne, musée de Coaticook au Québec 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme